Dogma – principio teologico
 Dogma – film del 1999 di Kevin Smith
 Dogma 95 – nome di un movimento cinematografico
 Dogma – una gamma di biciclette da corsa su strada prodotte dalla Cicli Pinarello
 Dogma – Brano musicale di Flavio Giurato, Fausto Rossi e Rosybindy pubblicato come singolo nel 2014